Margaretha van Engeland (Windsor Castle, 29 september 1240 - Cupar Castle, 26 februari 1275) was de dochter van Hendrik III van Engeland en de echtgenote van koning Alexander III van Schotland.

Biografie 
Margaretha van Engeland werd in Windsor Castle geboren als het tweede kind van koning Hendrik III van Engeland en Eleonora van Provence. In 1244 werden bij de vredesonderhandelingen tussen Hendrik III en Alexander II van Schotland overeengekomen dat Margaretha met de toekomstige Alexander III zou trouwen. Het huwelijk met Alexander III vond op 26 december 1251 plaats in de kathedraal van York.

In 1257 werden zij en haar echtgenoot gevangengenomen door de clan Comyn. Pas na de tussenkomst van haar vader werd het tweetal weer vrijgelaten. Tijdens het bezoek van Margaretha vier jaar later aan Engeland beviel ze van haar dochter Margaretha. Ze was betrokken bij de dood van een schildknaap in haar hofhouding die volgens de geruchten de hand had gehad in de dood van haar oom Simon V van Montfort. Margaretha overleed in 1275 en werd begraven in de Dunfermline Abbey.

Kinderen 
Margaretha kreeg samen met Alexander drie kinderen:
Margaretha van Schotland (1261-1283), gehuwd met Erik II van Noorwegen
Alexander (1264 - 1284)
David (1272-1281)

Voorouders

Huis Plantagenêt
Partner van de koning van Schotland
Persoon in de 13e eeuw